Réserve naturelle (frz.) steht für:

 allgemein Naturschutzgebiete, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz
Nationales:
 
 Réserve naturelle / Natuurgebied, staatliche und private Schutzkategorien in Belgien, siehe Liste von Gebieten zum Natur- oder Landschaftsschutz in Belgien
 Réserve naturelle / Naturschutzgebitt, Schutzkategorie in Luxemburg, siehe Liste der Naturschutzgebiete in Luxemburg
 Réserve naturelle nationale (Frankreich), Schutzkategorie in Frankreich
 Réserve naturelle régionale (Frankreich), Schutzkategorie in Frankreich

Siehe auch:
 Naturreservat – dort auch zu anderen Sprachen